Hauffiosaurus es un género extinto de plesiosaurio pliosáurido hallado en Holzmaden en Alemania y en Yorkshire en el Reino Unido, en el Jurásico Inferior (a principios del Toarciano). Fue nombrado originalmente por Frank Robin O’Keefe en 2001 y la especie tipo es Hauffiosaurus zanoni. En 2011, dos especies adicionales fueron asignadas a este género: H. longirostris y H. tomistomimus.

Descripción 
 
Hauffiosaurus es conocido de un holotipo (y espécimen único) aún no catalogado del Museo Hauff, un esqueleto caso completo y articulado hallado en el Posidonien-Schiefer, datando de principios del Toarciano en el Jurásico Inferior. El ejemplar del holotipo está preservado en un único bloque de la matriz rocosa original, expuesta en vista ventral. El contorno del cuerpo visible alrededor del espécimen es un artefacto de la preparación, no de su preservación; no hay restos de tejidos blandos preservados. El esqueleto fue descubierto a principios del siglo XIX, en los lechos del conocido lagerstätte de Posidonien-Schiefer en Holzmaden, en Baden-Württemberg, al sureste de Alemania. Sin embargo, no fue reconocido como un taxón válido, y no se realizó una minuciosa descripción del fósil hasta 2001.

Hauffiosaurus zanoni es un plesiosaurio de tamaño medio, midiendo unos 3.4 metros de largo. El cráneo mide cerca de 430 milímetros a lo largo de la línea media. El holotipo es de un individuo adulto, pero la fusión incompleta de las cinturas pectoral y pélvica indican que no era un adulto viejo. El espécimen está en exhibición en el Urwelt-Museum Hauff, Holzmaden. La posición filogenética de Hauffiosaurus dentro de Plesiosauria aún no está resuelta, aunque Vincent (2011) afirma que éste podría "ser razonablemente situado dentro de los Pliosauroidea".

Una segunda especie, H. tomistomimus, fue nombrada por Roger B. J. Benson, Hilary F. Ketchum, Leslie F. Noè y Marcela Gómez-Pérez en 2011. Es conocido a partir del holotipo y único espécimen conocido, MMUM LL 8004, un esqueleto casi completo articulado preservado en tres dimensiones, hallado en la zona de Hildoceras bifrons en el Miembro Alum Shale de la formación Whitby Limestone, datando de principios de la etapa del Toarciano. Este esqueleto fue descubierto en Yorkshire, Reino Unido. El holotipo de H. tomistomimus mide cerca de 4.83 metros de largo. Benson et al. 2011 reasignaron a Macroplata longirostris (originalmente Plesiosaurus longirostris) a Hauffiosaurus. El holotipo y único espécimen de H. longirostris, MCZ 1033, fue hallado en la zona de Harpoceras serpentinum del Miembro Alum Shale de la formación Whitby Limestone, del Toarciano temprano de Yorkshire, Inglaterra. 

Pocos plesiosaurios de principios del Jurásico tiene esta clase de hocico largo y delgado presente en Hauffiosaurus, una forma usualmente considerada coo un indicador de una dieta de pescado (piscivoría). Los dientes son delgados y alargados y poseen finos bordes longitudinales. Esta clase de dientes, acoplados con el largo rostro visto en este género es efectivo para perforar presas blandas.

Filogenia 
Smith & Dyke, 2008 fueron los primeros que encontraron que Hauffiosaurus era un pliosauroideo basal. Benson, Ketchum, Noè y Gómez-Pérez, quienes asignaron dos especies adicionales al género, confirmaron la afinidad de este taxón a Pliosauroidea usando análisis cladísticos que estaban basados en el de Ketchum & Benson (2010). Cladograma según Benson et al., 2011:

Con la descripción de Marmornectes en 2011, Ketchum & Benson sugirieron por primera vez que muchos plesiosaurios y pliosauroideos basales son miembros de Pliosauridae y Rhomaleosauridae. Tanto las familias Rhomaleosauridae como Pliosauridae resultaron como monofiléticas, y las relaciones entre las especies de Hauffiosaurus' permanecen igual. El siguiente cladograma sigue a Ketchum & Benson, 2011.

Referencias 

Plesiosaurios del Jurásico Inferior
Pliosauroidea
Plesiosaurios de Europa